Výraz Kašmír má následující významy:
 Kašmír – historické knížectví v Himálaji
 Džammú a Kašmír – indický svazový stát, část nárokována Pákistánem
 Kašmírské údolí – vlastní Kašmír, část Džammú a Kašmír vymezená okresy Anantnag, Baramulla, Budgam, Kupwara, Pulwama a Šrínagar
 Azád Kašmír – Pákistánem kontrolovaná část bývalého kašmírského knížectví, nárokovaná Indií
 Pákistánem spravovaný Kašmír – souhrnný pojem pro Azád Kašmír a Severní oblasti, používaný v Indii
 Kašmír (látka) – vlněná látka
 Kashmir – píseň rockové skupiny Led Zeppelin

Kašmír